Villa Farnese - antiga residência da famíla Farnese, na comuna de Caprarola
Palazzo Farnese (Gradoli)
Palazzo Farnese (Ortona)
Palazzo Farnese (Placência) —  palácio da família Farnese em Placência
Palácio Farnésio (Roma) —  palácio da família Farnese em Roma, construído sob ordens do cardeal Alessandro Farnese
Villa Farnesina — antiga residência do cardeal Alessandro Farnese em Roma

Desambiguação